В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Пеннингтон ():
 округ '''Пеннингтон''' — штат Миннесота.
 округ '''Пеннингтон''' — штат Южная Дакота.